Министър-председателят на Република Турция (на турски: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı) бе главата на правителството в страната. След референдума за преход на страната към президентска форма на управление, тази длъжност престава да съществува. Последен, заемал тази длъжност, е Бинали Йълдъръм.

Списък на министър-председателите на Турция 

Министър-председатели на Турция